Парламентские выборы в Люксембурге проходили 13 июня 1999 года одновременно с выборами в Европейский парламент. На них на 5-летний срок были избраны 60 членов Палаты депутатов Люксембурга.

На них Христианско-социальная народная партия получила 19 мест и вновь стала крупнейшей парламентской партией, создав коалицию с Демократической партией, а Жан-Клод Юнкер вновь стал премьер-министром страны.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 13 июня 1999}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||870 985||30,1||19||–2
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||632 707||22,4||15||+3
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||695 718||22,3||13||–4
|-
|style="background-color: #00ADDC}" |
|align=left|Альтернативная демократическая реформистская партия||303 734||11,3||7||+2
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёные||266 644||9,1||5||0
|-
|style="background-color: #FD0110" |
|align=left|Левые||110 274||3,3||1||новая
|-
|style="background-color: #99FF66" |
|align=left|Альянс зелёных и либералов||32 014||1,1||0||новая
|-
|style="background-color: pink" |
|align=left|Налогоплательщик||rowspan=2|17 925||rowspan=2|0,5||0||новая
|-
|style="background-color: white" |
|align=left|Партия третьего возраста||0||новая
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||12 387||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||191 267||100||60||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||221 103||86,5||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1999 год в Люксембурге